Lanolin steht für

 Wollwachs
 eine Salbengrundlage nach verschiedenen Arzneibüchern, siehe Salbe